Arlindo Pinto foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 A marca do Zorro (c/ Palmeira)
 A valsa dos roceiros (c/ Luizinho)
 Acordei cansado (c/ Euclides da Cunha)
 Adeus querida (c/ Ado Benatti)
 Adeus, Rio Grande (c/ Anacleto Rosas Jr. )
 Aliança de noivado
 A Chalana (c/ Mário Zan)

Compositores do estado de São Paulo